Батталов — фамилия. Известные носители:
 Батталов, Абдулбасир Вагидович (род. 1958) — российский и советский борец классического (греко-римского) стиля.
 Батталов, Габдулла Вазыхович (1916—1944) — участник подпольной организации Волжско-татарского легиона «Идель-Урал».
 Батталов, Марс Арупович (род. 1950) — казахский политик.
 Батталов, Салих Вазыхович (1905—1995) — татарский писатель, поэт и драматург.

См. также 
 Баталов